Николай Шкулипа
 Шкулипа, Николай Васильевич (1920—1994) — председатель колхоза имени Суворова Магдалиновского района Днепропетровской области, Герой Социалистического Труда.
 Шкулипа, Николай Иванович (1924—1960) — разведчик 992-го стрелкового полка, красноармеец, Герой Советского Союза.